Oxford County kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Oxford County, Ontario,

USA 

 Oxford County, Maine, county, Maine,

England  
 Oxfordshire - ett grevskap i England

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar